Гяур Кафі́р, кяфі́р (араб. كفّار‎), гяу́р (тур. gavur) — іновірець, невіруючий.
  Гяур-Бах (крим. Gâvur Bağ — Сад невірних) — ущелина в Криму.
 Гяур-Чешме (крим. Gâvur Çeşme — Джерело невірних) — джерело в Криму.
 Гяур-Кая — гора в Криму.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.